Hotel Bristol může označovat:

 Hotel Bristol, (hotel Družba), hotel v Karlových Varech, Sadová 2026/19
 Bristol Palace, hotel v Karlových Varech, Zámecký vrch 918/34
 Hotel Bristol (Bělehrad), hotel v srbské metropoli Bělehradě
 Hotel Bristol (Beaulieu-sur-Mer), hotel ve francouzském městě Beaulieu-sur-Mer
 Hôtel Le Bristol Paris, hotel ve Vídni

Externí odkazy